Rinotracheite felina
 Rinotracheite bovina